Осада Полоцка:
 Осада Полоцка (1406) — неудачная попытка осады псковским князем Даниилом Александровичем.
 Осада Полоцка (1518) — неудачная попытка осады русскими войсками Василия III.
 Осада Полоцка (1563) — взятие города русскими войсками Ивана Грозного.
 Осада Полоцка (1579) — взятие города польскими войсками Стефана Батория.
 Штурм Полоцка (1633) — штурм города русскими войсками во время Смоленской войны